Гран-при Германии 1971 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1971 года. Автогонки прошли 1 августа 1971 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

Жан-Пьер Бельтуаз вновь отсутствовал на старте из-за временного прекращения лицензии, вызванного расследованием аварии на гонках в Буэнос-Айресе, в результате которой погиб Игнацио Джунти. Вик Элфорд занял место погибшего Педро Родригеса в БРМ, в «Феррари» вернулся третий гонщик Марио Андретти. Хельмут Марко должен был дебютировать в чемпионате за рулём частного «Макларена», но его машина в квалификации заглохла на первом же круге из-за закончившегося топлива. Обладатель поула Джеки Стюарт лидировал на протяжении всей дистанции и одержал третью подряд и пятую в сезоне победу. Майк Бёттлер был дисквалифицирован за неправильный заезд на пит-лейн.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-12 Джеки Стюарт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце